Gaberje je ime več naselij v Sloveniji:

 Gaberje, občina Ajdovščina
 Gaberje, občina Lendava

 Gaberje, mestna četrt, mestna občina Celje

Glej tudi 

 Gabrje

naselja v Sloveniji